Reprezentanci Turcji występują na letnich igrzyskach olimpijskich od 1908 roku, zadebiutowali wtedy podczas igrzysk w Londynie i od tamtej pory rywalizowali na wszystkich zawodach, prócz igrzysk w 1920, 1932 i 1980 roku. Do 2008 roku kraj reprezentowało 560 zawodników i 118 zawodniczki.

Najliczniejsza reprezentacja Turcji na letnich igrzyskach wystąpiła w 2012 (112 osób), a najmniejsza - w 1908 roku (1 osoba).

Organizacją udziału reprezentacji Turcji na Igrzyskach zajmuje się Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!